Борис Кура́кин:
 Куракин, Борис Александрович (1733—1764) — гофмейстер, сенатор.
 Куракин, Борис Алексеевич (1784—1850) — русский дипломат, сенатор.
 Куракин, Борис Иванович (1676—1727) — первый постоянный посол России за рубежом, сподвижник и свояк Петра I.